Ventorros de Balerma puede referirse a los siguientes lugares de España:

 Ventorros de Balerma, localidad del municipio de Iznájar, en la provincia de Córdoba; o
 Ventorros de Balerma, localidad del municipio de Loja, en la provincia de Granada.